Název Liběšice má více obcí:
 Liběšice (okres Litoměřice) – obec v okrese Litoměřice
 Liběšice (okres Louny) – obec v okrese Louny
 Liběšice (Češov) – část obce Češov v okrese Jičín
 Liběšice (Želenice) – část obce Želenice v okrese Most

Externí odkazy